Bieńki ist eine polnische Ortsbezeichnung:

 Bieńki (Mszana Dolna), Ortschaft in der Stadt Mszana Dolna, Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Bieńki (Kasina Wielka), Ortschaft in der Gemeinde Mszana Dolna, Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Bieńki (Piecki), Ortschaft in der Gemeinde Piecki, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Bieńki-Karkuty, Bieńki-Śmietanki